Brehov (Slowakije), een gemeente in het Slowaakse district Trebišov, regio Košice
Břehov, een gemeente in het Tsjechische district České Budějovice, regio Zuid-Bohemen